Зо́нов (Зо́нова) — коми и русская фамилия. Происходит от слова из языка коми «зон» (сын) и русской системы имяобразования при помощи суффикса -ов (-а).

Известные носители 
 Зонов, Алексей Фёдорович — советский театральный художник.
 Зонов, Аркадий Павлович (1875—1922) — российский и советский театральный режиссёр.
 Зонов, Борис Васильевич (1885—1975) — доктор географических наук, профессор, известный исследователь Восточной Сибири и северо-восточной Азии.
 Зонов, Василий Андрианович (1926—2011) — советский передовик сельского хозяйства, лауреат Госпремии СССР. Герой Социалистического Труда. 
 Зонов, Михаил Максимович (1915—1945) — Герой Советского Союза.
 Зонов, Николай Фёдорович (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 Зонов, Пантелей Петрович (1913—1998) — Герой Советского Союза.
 Зонов, Юрий Борисович (род. 1959) — российский физико-географ, известный специалист в области ландшафтоведения и проблем изучения вулканогенных ландшафтов.

 Зонова, Клавдия Георгиевна (1897—1964) — советский педагог, Заслуженный учитель школы РСФСР.

См. также 
 Зоново
 Зоновы